Амаду Айдара () — малійський футболіст, півзахисник.
 Аміната Айдара () — івуарійська професійна футболістка, півзахисниця.
 Ей Айдара () — французька акторка.
 Массадіо Айдара () — французький футболіст малійського походження, лівий захисник.

Див. також 
 Айдар